Breccia ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Breccia (1919–1993), uruguayischer Comiczeichner und -autor
 Alberto Breccia Guzzo (1946–2014), uruguayischer Politiker
 Enrique Breccia (* 1945), argentinischer Comiczeichner
 Ignazio Breccia Fratadocchi (1927–2013), italienischer Architekt
 Paolo Breccia (* 1941), italienischer Regisseur
 Sonia Breccia (* 1941), uruguayische Journalistin

Siehe auch:
 Breccia Crags, Felsenkliffs am südöstlichen Ende von Coronation Island im Archipel der Südlichen Orkneyinseln
 Breccia Island, Insel vor der Westküste der Antarktischen Halbinsel
 Brekzie, eine Form von Gesteinstrümmern (engl.: breccia)